Колонија ла Круз има више значења:

 Колонија ла Круз, Сиудад Пердида Лома де ла Круз (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија ла Круз (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија ла Круз (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија ла Круз (Ситлалтепетл), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику